Der Case IH STX war eine im Jahr 2000, als Nachfolger der Baureihe Steiger 9300, eingeführte Reihe von Knicklenkern der Marke Case IH. Diese wurden im Werk in Fargo in North Dakota gefertigt.

Mit bis zu 509 kW (692 PS) Maximalleistung handelte es sich dabei um die leistungsstärkste Modellreihe des Herstellers. Der Hubraum liegt bei bis zu 12,9 Litern.
Der STX wurde auch mit Raupenantrieb als STX Quadtrac ausgeliefert. Das ebenfalls zu CNH Global gehörende Unternehmen New Holland bot den STX unter dem Namen TJ bzw. T9000 an.

Die Nachfolger-Modelle werden unter den Baureihen Steiger (Radfahrzeuge) und Quadtrac (Raupenfahrzeuge) angeboten.

Modelle 
Als Case IH STX wurden und werden folgende Modelle angeboten:

Weblinks

Einzelnachweise 

Traktormodell